

Au Québec 

 Saint-Eugène, ancienne municipalité canadienne du Québec dans la région administrative de Chaudière-Appalaches
 Saint-Eugène, aussi connu sous le nom de Saint-Eugène-de-Grantham, municipalité canadienne du Québec dans la région administrative du Centre-du-Québec

En Ontario 

Saint-Eugène, localité de Hawkesbury Est dans les comtés unis de Prescott et Russell

En France 
 Saint-Eugène, commune française de l'Aisne.
 Saint-Eugène, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Formentin.
 Saint-Eugène, commune française de la Charente-Maritime.
 Saint-Eugène, commune française de Saône-et-Loire.
 Saint-Eugène, hameau et chapelle dans la commune de Locmalo (Morbihan).
 Nom d'une station scientifique de Recherche du CNRS, située en bordure de la "Réserve naturelle nationale de la Trinité" et du lac de Barrage EDF de Petit-Saut en Guyane.
 .

En Algérie 
 Saint-Eugène est le nom que portait la ville de Bologhine (dans la banlieue d'Alger en Algérie) pendant la colonisation française.
 Ancienne nomination d'un quartier de la ville d'Oran.

Voir aussi 

 Saint-Eugène-d'Argentenay, municipalité canadienne du Québec dans Maria-Chapdelaine
 Saint-Eugène-de-Guigues, municipalité canadienne du Québec dans le Témiscamingue
 Saint-Eugène-de-Ladrière, municipalité canadienne du Québec dans Rimouski-Neigette

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France